Ореховец може да се отнася за:

 Ореховец, на македонски литературен език Ореовец, село в Община Македонски брод, Република Македония;
 Ореховец, на гръцки Мармарас, село дем Сяр, Гърция;
 Ореховец, остров в Ладожкото езеро, Русия, на който е разположена крепостта на град Шлиселбург.